Герои́ня — женщина особой смелости и доблести, или совершившая геройский поступок (герой-женщина).

Также героиня — одно из главных действующих лиц женского пола в художественном произведении (например, литературный герой — женщина).

 Героиня (фильм, 1973) — гонконгский боевик режиссёра Ло Вэя, небольшую роль в котором сыграл Джеки Чан. 
 Героиня (фильм, 2012) — индийская драма режиссёра Мадхура Бхандаркара, с Кариной Капур в главной роли.